«Кудесник крови» — фильм режиссёра Гершела Гордона Льюиса, снятый в 1970 году. В 2007 году вышел ремейк фильма с тем же названием.

Сюжет 
Шоу фокусника Монтага Великолепного разительно отличается от других подобных зрелищ. Прямо на глазах у зрителей он распиливает девушек из зала бензопилой, вбивает в голову кол, заставляет глотать шпагу. Женщины кричат от боли, кровь брызжет фонтаном, Монтаг демонстрирует органы, а затем жертвы как ни в чём не бывало садятся на свои места, а потом уходят с другими зрителями.

Телеведущая Шерри Карсон настолько потрясена увиденным, что приглашает фокусника в свою программу, тот отказывается, но вместо этого предлагает девушке и её жениху спортивному комментатору Джеку каждый вечер бесплатно посещать его шоу. Однако журналист выясняет, что каждую ночь после представления находят женщин, умерших именно так, как и было на сцене.

В последний день Монтаг соглашается выступить на шоу Карсон. Здесь он собирается разжечь костёр. Однако Джек выясняет, что всё это связано с особыми гипнотическими способностями фокусника и препятствует проведению очередного номера. Но это ещё не конец всех иллюзий…

В ролях 
 Рэй Сейджер — Монтаг
 Джуди Клер — Шерри Карсон
 Уейн Ретей — Джек
 Фил Лоренсон — Грег
 Джим Рау — Стив
 Дон Александр — детектив Крамер
 Джон Эллиот — детектив Харлан
 Карин Алексана — первая девушка
 Джек Джилбрет — метрдотель
 Коринн Киркин — вторая девушка
 Моника Блэкуелл — третья девушка
 Сэлли Броди — четвёртая девушка
 Карен Бурк — пятая девушка

Ссылки 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1970 года
Фильмы об иллюзионистах
Фильмы Хершела Гордона Льюиса
Фильмы о серийных убийцах
Независимые фильмы США
Фильмы США 1970 года